Apollo 11 – missione spaziale che portò i primi uomini sulla Luna
Apollo 11 – film TV del 1996 diretto da Norberto Barba
Apollo 11 – film documentario del 2019 diretto da Todd Douglas Miller